Eerste divisie (mannenhandbal) 1984/85
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1984/85